Orlando Emanuels, pseudoniem Cyrano, een Surinaamse schrijver 
 Cyrano (automerk), een Frans automerk
 Cyrano (geslacht), een libellengeslacht
 Cyrano (film), een Britse film uit 2021 geregisseerd door Joe Wright

Zie ook
 Cyrano de Bergerac (doorverwijspagina)